Pittsfield Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pittsfield Township (Illinois)
 Pittsfield Township (Michigan)
 Pittsfield Township (Ohio)
 Pittsfield Township (Pennsylvania)